Finnegan ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Finnegan (1944–2009), britischer Boxer
 Cortland Finnegan (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Edward Rowan Finnegan (1905–1971), US-amerikanischer Politiker, Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus
 George Finnegan (1881–1913), US-amerikanischer Boxer
 John Finnegan (1926–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Kevin Finnegan (* 1948), britischer Boxer
 Larry Finnegan (1938–1973), US-amerikanischer Sänger
 Lynn Finnegan (* 1970), US-amerikanische Politikerin, Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Hawaii
 Martin Finnegan (1979–2008), irischer Motorradrennfahrer
 Patricia Finnegan (1928–2011), US-amerikanische Fernsehproduzentin
 Thomas Finnegan (1925–2011), irischer römisch-katholischer Bischof 

Siehe auch:
 Finnegans Wake, Roman von James Joyce (1939)
 Finegan